La Serie Mundial de 1933 fue disputada entre New York Giants y Washington Senators.

Los New York Giants resultaron ganadores al vencer en la serie por 4 partidos a 1.

Desarrollo

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4

Juego 5

Véase también 
 Anexo:Series Mundiales
 Temporada 1933 de las Grandes Ligas de Béisbol

Referencias

1933
Deporte en Estados Unidos en 1933
Béisbol en 1933